«Violence» () — сингл канадской певицы Граймс и американского диджея i_o, выпущенный 5 сентября 2019 года на лейбле 4AD, и позднее вошедший в альбом Граймс Miss Anthropocene.

Песня исполняется от лица планеты Земля, находящейся в абьюзивных отношениях с климатическим кризисом.

Треклист

Видеоклип 
Съёмки клипа на песню проходили в здании бывшего собора Святой Вибианы в Лос-Анджелесе.

Граймс посвятила клип своему бывшему менеджеру Лорен Валенсии, скончавшейся от рака.

Участники записи 
 Граймс — слова, музыка, продюсирование
 Гаррет Локхарт — музыка, продюсирование
  — сведение

Позиции в чартах

Критические отзывы 
Риан Дейли, обозреватель издания NME, описал песню как «пульсирующий, межгалактический рейв-поп», повествующий об извращённой любви между человечеством и Землёй. Хизер Фэрс (AllMusic) в своей рецензии на Miss Anthropocene отметила, что «Violence» «привносит подрывную привлекательность в апокалиптическую атмосферу альбома».

Примечания

Литература 
 
 
 

Композиции в стиле синти-поп
Песни 2019 года
Песни на английском языке
Электропоп-песни
Песни Граймс
Синглы 4AD